Den glade enke kan henvise til:

 Den glade enke – operette komponeret i 1905 af den østrigske komponist Franz Lehár
 Den glade Enke (film fra 1906) – dansk stumfilm fra 1906 instrueret af Viggo Larsen
 Den glade Enke (film fra 1907) – dansk stumfilm fra 1907 instrueret af Viggo Larsen
 Den glade enke (film fra 1934) – amerikansk film fra 1934 instrueret af Ernst Lubitsch
 Den glade enke (film fra 1952) – amerikansk film fra 1952 instrueret af Curtis Bernhardt

Se også 
 Den glade enke i Trangvik